Lotus Eaters – brytyjski film fabularny z 2011 roku, w reżyserii Alexandry McGuinness
 Lotus Eaters – amerykański eksperymentalny zespół muzyczny założony w 1999 roku, w składzie: Aaron Turner, James Plotkin i Stephen O’Malley

Przypisy